Хокон VII (; рођен као Кристијан Фредерик Карл Георг Валдемар Аксел ()) 3. август 1872 — 21. септембар 1957, био је први краљ суверене модерне Краљевине Норвешке од 18. новембра 1905. до своје смрти 21. септембра 1957. године.

Биографија

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Збирка слика

Спољашње везе 

Рођени 1872.
Умрли 1957.
Норвешки краљеви
Норвешки принчеви
Династија Гликсбург